General Paz puede referirse a:

José María Paz y Haedo, militar argentino;
Avenida General Paz, autovía que circunvala a la Ciudad de Buenos Aires;
Avenida General Paz, vía de comunicación de la ciudad de Córdoba, Argentina.
Partido de General Paz, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Departamento General Paz, división administrativa de la Provincia de Corrientes, Argentina;
Estación General Paz, localidad de la Argentina;
 Estación General Paz (Córdoba), estación ferroviaria en la provincia de Córdoba, Argentina;
 Estación General Paz (Corrientes), estación ferroviaria en la provincia de Corrientes, Argentina;
Parque General Paz, espacio verde de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
Club Atlético General Paz Juniors, institución deportiva de la ciudad de Córdoba, Argentina.
El General Paz & La Triple Frontera es una banda de rock de fusión, formada por Anel Paz, integrada por músicos de Argentina, Uruguay y Brasil, que fusiona en sus canciones diversos ritmos,
 Pueblo General Paz (Entre Ríos), localidad de la provincia de Entre Ríos, el primer pueblo fundado en la zona de Paraná Campaña